

Televisão e filme
Millennium (minissérie)
Millennium (série de televisão)
Millennium - uma série de quadrinhos
Millennium Falcon - uma nave da franquia de filmes Star Wars

Na música
Millennium - álbum de estúdio de 1999 da boy band Backstreet Boys
Millennium - coletânea de 2000 da cantora Aline Barros
Millennium - canção de Robbie Williams

Literatura
Trilogia Millennium - thriller policial escrito pelo sueco Stieg Larsson

Ou ainda:
Millenium BCP, um banco português

Desambiguação